Schreiber steht für:

Als Bezeichnung für Personen:
 Schreiber, ein Beruf
 Schreiber (scriba), ein Staatsbediensteter im antiken Rom
 Schreiber (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Jacob Ramminger (1535–1606), deutscher Schreiber, Konstrukteur mathematisch-astronomischer Instrumente und Kartograph
 Sebastian Ramminger (1560/1579–1617), württembergischer Maler
 das Leitungsamt bei den Quäkern, siehe Quäkerorganisationen#Gemeindeleitung

Sonstiges:
 ein Schreibgerät, wie z. B. ein Kugelschreiber oder Bleistift
 elektrische Messgeräte, die Signalverläufe aufzeichnen; siehe Messschreiber
 eine Gemeinde in Ontario (Kanada), siehe Schreiber (Ontario)
 ein Verlag, siehe Schreiber-Verlag
 W. Schreiber & Söhne, deutscher Hersteller von Holzblasinstrumenten (seit 1996 als Schreiber & Keilwerth Musikinstrumente auch Blechblasinstrumente)

Siehe auch:
 Schrijver